А́дам Скотт () — американский актёр кино и телевидения, кинопродюсер, изредка выступает как режиссёр и сценарист. Наиболее известен своим участием в телесериалах «Скажи мне, что любишь меня», «Мастера вечеринок», ролью Бена в сериале «Парки и зоны отдыха» и ролью Дерека Хаффа в фильме «Сводные братья». В 2022 году он начал сниматься в психологическом драматическом сериале «Разделение» от Apple TV+.

Биография 
Адам Скотт родился 3 апреля 1973 года в Санта-Крузе (Калифорния). Имеет старших брата и сестру: Шеннон и Дэвида. Адам проходил обучение в Американской академии драматического искусства в Лос-Анджелесе.

С 1994 года Скотт начинает сниматься в телесериалах, играя в основном эпизодические роли, в частности Адам снимался в таких сериалах, как «Закон и порядок», «Полиция Нью-Йорка», «Парень познаёт мир», «Нас пятеро», «Скорая помощь», «Одно убийство», «Клиент всегда мёртв», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Чудопад», «Вероника Марс» и других. В 2009 году Адам Скотт попробовал себя в роли продюсера: он является исполнительным продюсером фильма «Место пассажира». В сериале «Короли вечеринок», в котором Адам с 2009 года играет одну из главных ролей, есть 7 серий, спродюсированных Скоттом. После этого Адам покинул проект и присоединился к актёрскому составу сериала «Парки и зоны отдыха». Скотт даже снимался в рекламных роликах для спортивного канала ESPN.

В 2005 году Скотт женился на Наоми Саблан (). У пары двое детей.

Избранная фильмография

Номинации 
 В 2009 году Адам Скотт стал лауреатом  за роль Генри Полларда в сериале «Короли вечеринок» как лучший актёр комедийного телесериала.
 Номинант Independent Spirit Awards 2009 года в категории Лучший актёр () за роль Калеба Синклера в фильме «Злобный тип».

Примечания

Ссылки 

Выпускники Американской академии драматического искусства
Киноактёры США